

Patronyme 
 Angel McCord (née en 1985), actrice américaine.
AnnaLynne McCord (1987-), actrice américaine de télévision.
Catherine McCord (1974-), mannequin, actrice et présentatrice de télévision américaine.
David Ross McCord (1844-1930), fondateur du musée McCord de Montréal.
 George Herbert McCord (1848-1909), peintre américain.
Howard McCord (1932-), écrivain américain.
Kent McCord (1942-), acteur et scénariste américain.
James McCord (1924-), ancien agent du FBI et de la CIA impliqué dans le scandale du Watergate. 
Jilly McCord (ou Jilly McCord) (1977-), joueuse écossaise de rugby à XV.
Ted McCord (1900-1976), directeur de la photographie américain.
Tim McCord (1979-), bassiste d'Evanescence.
Willa McCord Blake Eslick (1878-1961), femme politique américaine.

Toponyme 

 McCord, census-designated place américaine située en Oklahoma.

Musée 
 Musée McCord, un musée canadien.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme